Iso Eräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Eräsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Iso Eräsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar